

Onomastica
Valerio – nome proprio di persona italiano maschile

Personaggi fittizi
Valerio – personaggio della serie Pokémon

Persone
Valerio – politico bizantino, fratello dell'imperatrice Elia Eudocia, console nel 432
Iobio Filippo Imelcone Valerio – politico bizantino, console nel 521
San Valerio di Alvito – martire cristiano
San Valerio di Leuconay – abate e monaco franco
San Valerio di Saragozza – vescovo di Saragozza
San Valerio di Treviri – vescovo di Treviri
Cognome
Valerio – antica famiglia milanese
Adriana Valerio – storica e teologa italiana
Alessandro Valerio – cavaliere e militare italiano
Chiara Valerio (n. 1978) – scrittrice e saggista italiana. 
Edvaldo Valério – nuotatore brasiliano
Giorgio Valerio – imprenditore italiano
Lia Valerio – cestista italiana
Lorenzo Valerio – politico italiano
Luca Valerio – matematico italiano
Lucia Valerio – tennista italiana
Nico (Domenico) Valerio – saggista e storico italiano, studioso e divulgatore scientifico

Pagine correlate
Gaio Valerio
Marco Valerio
San Valerio